Tietê — município brasileiro do estado de São Paulo
 Rio Tietê — rio do estado de São Paulo
 Marginal Tietê — via expressa da cidade de São Paulo
 Terminal Rodoviário Tietê — estação rodoviária localizada na cidade de São Paulo

Desambiguação